Margate (Engeland)
 Margate FC, de voetbalclub ter plaatse
 Margate (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Margate City, een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Margate (Zuid-Afrika)
 Margate (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië